Soroksár, 1950-ben Nagy-Budapesthez csatolt egykori község
Soroksár-Újtelep, Soroksár / XXIII. kerület északi negyede
Budapest XXIII. kerülete, más néven Soroksár, a történelmi Soroksár község utódja
Soroksár vasútállomás